Camille Joseph Wilfred Henry, surnommé The Eel (né le  à Québec, province du Québec, Canada - mort le ) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace professionnel ; il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Entre 1953 et 1970, il porte les couleurs des Rangers de New York, des Black Hawks de Chicago et des Blues de Saint Louis, terminant sa carrière avec une fiche de 279 buts et 249 passes. Il remporte le trophée Calder en 1953 et le trophée Lady Byng en 1958, année où il est sélectionné dans la deuxième équipe du Match des étoiles. Il a été marié à la comédienne Dominique Michel. Leur mariage fut célébré à l'église Sacré-Cœur de Montréal le 26 mai 1958. Ils élurent domicile à Charlesbourg, près de Québec. Ils divorcent en 1960.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1949-1950|| Citadelles de Québec || LHJQ|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1950-1951|| Citadelles de Québec|| LHJQ|| 46|| 25|| 23|| 48|| 26|| 22|| 13|| 12|| 25|| 22
|-
| 1951-1952|| Citadelles de Québec|| LHJQ|| 50|| 55|| 59|| 114|| 59|| 6|| 8|| 4|| 12|| 2
|-
| rowspan="2" | 1952-1953|| rowspan="2" | Citadelles de Québec|| LHJQ|| 46|| 46|| 30|| 76|| 43|| 9|| 10|| 8|| 18|| 21
|-
| Coupe Memorial|| || || || || || 8|| 14|| 7|| 21|| 2
|-
| 1953-1954|| Rangers de New York|| LNH|| 66|| 24|| 15|| 39|| 10|| || || || || 
|-
| 1954-1955|| Rangers de New York|| LNH|| 21|| 5|| 2|| 7|| 4|| || || || || 
|-
| 1954-1955|| As de Québec|| LHQ || 37|| 20|| 18|| 38|| 2|| 8|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1955-1956|| Reds de Providence|| LAH|| 59|| 50|| 41|| 91|| 8|| 9|| 10|| 6|| 16|| 2
|-
| 1956-1957|| Rangers de New York|| LNH|| 36|| 14|| 15|| 29|| 2|| 5|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 1956-1957|| Reds de Providence|| LAH|| 29|| 31|| 16|| 47|| 8|| || || || || 
|-
| 1957-1958|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 32|| 24|| 56|| 2|| 6|| 1|| 4|| 5|| 5
|-
| 1958-1959|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 23|| 35|| 58|| 2|| || || || || 
|-
| 1959-1960|| Rangers de New York|| LNH|| 49|| 12|| 15|| 27|| 6|| || || || || 
|-
| 1960-1961|| Rangers de New York|| LNH|| 53|| 28|| 25|| 53|| 8|| || || || || 
|-
| 1961-1962|| Rangers de New York|| LNH|| 60|| 23|| 15|| 38|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1962-1963|| Rangers de New York|| LNH|| 60|| 37|| 23|| 60|| 8|| || || || || 
|-
| 1963-1964|| Rangers de New York|| LNH|| 68|| 29|| 26|| 55|| 8|| || || || || 
|-
| 1964-1965|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 21|| 15|| 36|| 20|| || || || || 
|-
| 1964-1965|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 22|| 5|| 3|| 8|| 2|| 14|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1965-1966|| Braves de Saint-Louis || LCPH|| 37|| 14|| 22|| 36|| 4|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| colspan="3" | || colspan="5" | || colspan="5" |
|-
| 1967-1968|| Rangers de New York|| LNH|| 36|| 8|| 12|| 20|| 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1967-1968|| Bisons de Buffalo|| LAH|| 22|| 9|| 10|| 19|| 0|| || || || || 
|-
| 1968-1969|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 64|| 17|| 22|| 39|| 8|| 11|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
| 1969-1970|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 1969-1970|| Blues de Kansas City|| LCH|| 15|| 5|| 7|| 12|| 4|| || || || || 

| 727|| 279|| 249|| 528|| 88|| 47|| 6|| 12|| 18|| 7

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1933
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Braves de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Blues de Kansas City
Gagnant du trophée Calder
Gagnant du trophée Lady Byng
Champion de la Coupe Calder
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Décès en septembre 1997
Décès à 64 ans
Attaquant de hockey sur glace